Hoornwijk (wijk in Den Haag)
 Hoornwijck (buitenplaats in Rijswijk)
 Hoornwijk (straat) - straat in Zwijndrecht